Morelenbaum ist der Familienname folgender Personen:

 Henrique Morelenbaum (1931–2022), Komponist und Dirigent
 Jaques Morelenbaum (* 1954), brasilianischer Cellist, Komponist, Arrangeur, Dirigent und Musikproduzent
 Paula Morelenbaum (* 1962), brasilianische Sängerin